Noche de bodas fue un programa de televisión español creado por la productora Europroducciones y dirigido por Francesco Boserman, emitido por Intereconomía en el verano de 2010.

Sinopsis 

En la primera edición, Bertín Osborne estaba acompañado por Susana Yábar y Laura More. Dos parejas de novios compiten en una serie de pruebas de obstáculos para al final, la pareja que consiga más puntos al final del programa, canjear los puntos en premios para la boda.

Presentadores 

 Bertín Osborne (2010)
 Susana Yábar (2010)
 Laura More (2010)

Pruebas 

 Gustos-disgustos
 Tu sí que sabes
 Urnas sorpresa
 Bailando con su enemigo
 Tartazos nupciales
 Carrera de globos

Programas de televisión de España
Programas de televisión de Intereconomía TV / El Toro TV
Programas de televisión iniciados en 2010